Георг Шнелл — актор.
 Том Шнелл (,  8 жовтня 1985, Люксембург) — люксембурзький футболіст.

Прізвища